Rusland
 Kamysji (Altaj) - dorp in de kraj Altaj
 Kamysji (Koergan) - dorp in de oblast Koergan
 Kamysji (Koersk) - posjolok in de oblast Koersk
 Kamysji (Mordovië) - posjolok in de republiek Mordovië
 Kamysji (Orjol) - dorp in de oblast Orjol
 Kamysji (Tambov) - posjolok in de oblast Tambov
 Kamysji (Tver) - dorp in de oblast Tver
 Kamysji (Wolgograd) - choetor in de oblast Wolgograd

 Oekraïne
 Kamysji - voormalig dorp in de oblast Poltava
 Komysji - dorp in de oblast Soemy

 Zie ook
 Kamysjin - stad in de oblast Wolgograd